Саранчовка — название населённых пунктов на Украине:

 Саранчовка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Саранчовка — бывшее село в Семёновском районе Полтавской области, ликвидировано в 1987 году.